Буката — название населённых пунктов.

 Буката — село в Смолянской области Болгарии.
 Буката — друзский населённый пункт на Голанских высотах.